Shengli Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shengli (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 39,56, long 108,96), 
 Shengli (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 43,94, long 123,33), 
 Shengli (socken i Kina, Shandong, lat 34,69, long 118,26), 
 Shengli (socken i Kina, Sichuan, lat 32,23, long 107,53), 
 Shengli (socken i Kina, Sichuan, lat 29,06, long 102,71), 

Robotskapade Kinaförgreningar